Змагання з фехтування на рапірах в індивідуальній першості серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2008 пройшли 13 серпня. Участь взяли 26 спортсменів з 21 країни.

Змагання

Фінальний раунд

Верхня половина

Нижня половина

Фінальне положення

Посилання 
 Регламент змагань